

Patronyme 

 Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), polygraphe et érudit espagnol ;
 María José García-Pelayo Jurado (1968-), femme politique espagnole ;
 Orlando Pelayo (1920-1990), peintre et graveur espagnol ;
 Sylvie Pelayo (1929-), actrice française.

Toponyme 

 Pelayos est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Pelayos de la Presa est une commune de la Communauté de Madrid, en Espagne ;
 Pelayos del Arroyo est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Pobladura de Pelayo García est une commune d'Espagne dans la province de León ;
  ;
 Université internationale Menéndez Pelayo en Espagne.

Titre 
 The Pelayos, un film de gangsters espagnol coécrit et réalisé par Eduard Cortés et sorti en 2012.

Zoologie 
 Pelayo fuscus, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Trechaleidae.

Divers 
 
 (27551) Pelayo est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Pelayo, un cuirassé de la Marine espagnole.
Patronyme hispanique